Bruggen over de Maas in Nederland
Bruggen over de Maas in België